Coal Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Coal Township (Arkansas)
 Coal Township (Missouri)
 Coal Township (Jackson County, Ohio)
 Coal Township (Perry County, Ohio)
 Coal Township (Pennsylvania)